Сергей Фокин: Фокин, Сергей Александрович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Фокин, Сергей Алексеевич (1865—1917) — русский химик-органик.
 Фокин, Сергей Викторович (род. 1963) — советский и российский хоккеист.
 Фокин, Сергей Леонидович (род. 1959) — российский литературовед.